Zalgatera puede referirse a:
 El nombre común de la planta Salix alba; 
 El nombre común de la planta Salix atrocinerea; o
 El nombre común de la planta '''''Salix fragilis.